Majakowskaja ist der Name mehrerer U-Bahnhöfe:

 in Moskau, siehe Majakowskaja (Metro Moskau)
 in Sankt Petersburg, siehe Majakowskaja (Metro Sankt Petersburg)

Siehe auch: Majakowski